Трой Брэндон Мерфи (; родился 2 мая 1980 года в Морристауне, Нью-Джерси) — американский профессиональный баскетболист, выступающий за команду Национальной баскетбольной ассоциации «Даллас Маверикс». Был выбран под общим 14-м номером на драфте НБА 2001 года клубом «Голден Стэйт Уорриорз».

Статистика

Статистика в НБА

Ссылки 
 Статистика на сайте www.basketball-reference.com
 Статистика на сайте databasebasketball.com

Баскетболисты США
Игроки «Голден Стэйт Уорриорз»
Игроки «Индиана Пэйсерс»
Игроки «Нью-Джерси Нетс»
Игроки «Бостон Селтикс»
Игроки «Даллас Маверикс»
Игроки «Лос-Анджелес Лейкерс»
Игроки «Нотр-Дам Файтинг Айриш» (баскетбол)
Выпускники Колумбийского университета
Выпускники Школы общеобразовательных предметов Колумбийского университета